Холлинг (англ., нем. Holling) — фамилия.

Известные носители 
  (1896—1962) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Детройт Тайгерс».
  (1930—2019) — канадский эколог, член Канадского королевского общества (с 1970), лауреат Премии Экологического общества Америки выдающемуся экологу (1999) и Премии Volvo за защиту окружающей среды (2008).
  (1889—1966) — американский политик, мэр Буффало (1938—1941).
  (1900—1973) — американский детский писатель и иллюстратор, лауреат премий Кальдекотта (1942) и Ньюбери (1949, 1952).

См. также